Příjmení Šilhavý nosí více významných osobností:

 Jaroslav Šilhavý (* 1961) – český fotbalový obránce, později trenér
 Josef Šilhavý (* 1946) – bývalý československý atlet, diskař, atletický trenér
 Karel Šilhavý (* 1956) – český fotbalista
 Michal Šilhavý (* 1976) – český fotbalový brankář
 Mohamed Ali Šilhavý (1917–2008) – středoškolský pedagog a předseda české muslimské obce
 Vladimír Šilhavý (1913–1984) – český lékař, zoolog a výtvarník
 Zdeňka Šilhavá (* 1954) – československá atletka, diskařka a koulařka

Související články 
 Šilhavost

Česká příjmení